The Irishman (L'Irlandais) est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 , roman d'Elizabeth O'Conner (1960)

Cinéma 
 , film de Donald Crombie (1978)
 The Irishman, film de Martin Scorsese (2019)

C'est également le surnom du criminel Frank Sheeran (1920-2003).